Langdün (Tibet), dorp in Tibet dicht bij Lhasa
Künga Wangchug (Langdün), vaak aangeduid met zijn geboorteplaats Langdün (ca. 1906 - 1980), Tibetaans politicus